Název Frauenstein má více míst:
 Frauenstein (Sasko) – město v zemském okrese Střední Sasko v Německu
 Frauenstein (hrad v Sasku) – hrad stojící ve výše zmíněném městě
 Fraunestein (zámek v Sasku) – zámek stojící tamtéž
 Frauenstein (Korutany) - obec v Korutanech v Rakousku
 Frauenstein (zámek v Korutanech) - zámek ve výše zmíněné obci
 Frauenstein (zámek v Horních Rakousích) - zámek v Horních Rakousích v Rakousku